Momentum – wielkość fizyczna
 Momentum – wskaźnik analizy technicznej
 Ruch Momentum () – węgierska liberalna partia polityczna
 Momentum – album Neala Morse’a
 Momentum – album węgierskiej grupy Pokolgép
 Momentum – singiel Dona Diablo
 Momentum – film z 2015